Cuauhtémoc bezeichnet folgende mexikanischen Municipios:

**Municipio Cuauhtémoc (Chihuahua)
**Municipio Cuauhtémoc (Colima)
**Municipio Cuauhtémoc (Zacatecas)